Rochefort (Belgia) – belgijskie miasto w prowincji Namur
 Rochefort (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Rochefort (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Rochefort (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Rochefort (Szwajcaria) – szwajcarskie miasto w kantonie Neuchâtel
 Jean Rochefort – francuski aktor
 Robert Rochefort – francuski polityk
 (4172) Rochefort – planetoida